Чарльз Халл (, родился 12 мая 1939 года в Клифтоне, штат Колорадо) — соучредитель, исполнительный вице-президент и главный директор по технологиям компании 3D Systems. В 1984 году запатентовал аппарат для стереолитографии.

Награды 
 Премия Ранка (1995)
 Вашингтонская премия (2017)

Примечания 

Родившиеся в Колорадо
Изобретатели США